90-й чемпионат Франции прошёл в Сен-Кантене с 9 по 20 августа 2015 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (быстрые шахматы) победил Кристиан Бауэр со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2015 год в шахматах
Август 2015 года
Спорт во Франции в 2015 году